Cuzieu (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Cuzieu (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy